Mellini ist Familienname von

Clarissimo Falconieri Mellini (1794–1859), italienischer Kardinal
Giovanni Battista Mellini (1405–1478), Bischof von Urbino und Kardinal der Römischen Kirche
Giovanni Garzia Mellini (1562–1629), italienischer Kardinal
Mario Mellini (1677–1756), italienischer Kardinal
Mauro Mellini, italienischer Politiker
Savio Mellini (1644–1701), italienischer Kardinal

und der Künstlername von
Hermann Mehl (1843–1923), deutscher Zauberkünstler, Schausteller und Theatergründer

Weiteres
Mellini-Theater, ehemaliges Theater in Hannover
Palazzo Mellini-Fossi, Florenz
Ponte Mellini, Gemeinde in San Marino